Культура Доллькайм-Коврово (самбийско-натангийская культура, самбийско-натангская культура; ) — входила в состав западнобалтской культуры. Её следы были обнаружены на территории Самбии.

Биритуальные могильники содержат: 
 скелеты в выдолбленных колодах;
 захоронения воинов с лошадьми;
 захоронения, богато оснащенные оружием, инструментами и украшениями;
 в поздний период в захоронениях обнаруживаются римские монеты.

Население культуры Доллькайм-Коврово было очень богато, что связано с торговлей янтарем, крупнейшие месторождения которого находились именно на территории Самбии. Обнаружены далеко идущие торговые контакты (янтарь).

Литература 
 Хомякова О. А., Культура Доллькайм-Коврово (самбийско-натангийская): подходы к дефинициям общности // Российская археология, , 2014 — №1. — С.163–172. // Khomiakova Olga, Определение самбийско-натангийской культуры / Problems of definitions of Dollkeim-Kovrovo (Sambian-Natangian) Culture, Институт археологии РАН, , 2014.
 Wielka Historia Polski, tom I Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Piotr Kaczanowski, Janusz Krzysztof Kozłowski, wyd. Fogra, Kraków 1998, 
 Encyklopedia historyczna świata tom I: Prehistoria, praca zbiorowe, opracowanie naukowe prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999,

Ссылки 
 Кулаков В. И., Самбийско-натангийская культура, БРЭ.

Археологические культуры Польши
Археологические культуры